Dorylus wilverthi — вид кочевых муравьёв рода Dorylus из подсемейства Dorylinae (Formicidae). Крупнейшие современные муравьи: королевы (матки) достигают 5 см.

Описание 
Рабочие имеют длину от 2—3 мм у мелких рабочих до 13 мм у крупных солдат, самцы до 3 см. Матки имеют рекордный для всех современных муравьёв размеры. Королевы (яйцекладущие самки) в оседлую фазу в момент созревания яиц имеют сильно увеличенное цилиндрической формы брюшко и общую длину до 5 см. Голова крупных рабочих расширяется спереди, её длина составляет 3,72 мм, а ширина — 3,64 мм. У рабочей касты наблюдается сильный полиморфизм: минимы (мелкие рабочие с длиной тела 2—3 мм), средние рабочие (миноры — 4—7 мм; составляют до 80 % семьи) и крупные рабочие или солдаты (майоры — 7,3—13; составляют до 15 % семьи). Голова крупных рабочих (солдат) — коричнево-чёрная; мандибулы, усики и клипеус — красновато-бурые; грудь, петиоль и брюшко от красного до красно-коричневого; брюшко местами чёрное. Численность семей достигает 20 млн особей, состоящих из рабочих, солдат и единственной матки, которая за свою жизнь откладывает несколько миллионов яиц. Постоянных гнёзд не строят, образуют временные бивуаки. Цикл развития семьи состоит из оседлой и кочевой фаз: эмиграции происходят примерно каждые 25 дней ко времени созревания очередного молодого поколения куколок. Фуражировочные рейды муравьи совершают, как правило, в сумрачное время, менее часто на рассвете и никогда охота не происходит в полдень.
Вид был впервые описан в 1899 году под названием  итальянским мирмекологом Карлом Эмери и назван в честь коллектора типовых экземпляров E. Wilverth.

Распространение 
Тропическая Африка.

Систематика 
Вид относится к подроду  и впервые был описан только по рабочим особям. Матки были описаны только в 1955 году. Иногда вид ошибочно называется и записывается как Dorylus wilwerthi.

Примечания

Литература 
 Bolton B. (2003). Synopsis and classification of Formicidae. — Mem. Am. Entomol. Inst. 71: 1-370.
 Ford, F. C. and J. Forbes (1980). «Anatomy of the male reproductive systems of the adults and pupae of two doryline ants, Dorylus (Anomma) wilverthi Emery and D. (A.) nigricans Illiger.» — J. N. Y. Entomol. Soc. 88: 133—142.
 Forel, A., (1912). Die Weibchen der " Treiberameisen " Anomma nigricans Illiger und Anomma wilverthi Emery, nebst einigen anderen Ameisen aus Uganda — Mitt. Naturhist. Mus. Hamb., 29, 173—181.
 Raignier, A. and J. K. A. van Boven. (1955). Etude taxonomique, biologique et biometrique des Dorylus du sous-genre Anomma (Hymenoptera, Formicidae). — Annales du Musee Royal du Congo Belge., Tervuren, Sciences Zoologiques, Serie 8to, 2: 1-359.

Галерея 

Дорилины
Животные, описанные в 1899 году
Насекомые Африки
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Эндемики Африки
Таксоны, описанные Карлом Эмери